Alfons Portugalský (1288 – 1300) byl portugalský šlechtic, syn Alfonse, pána z Portalegre a jeho manželky Violante Manuel. Získal titul pána z Leirii. Zemřel roku 1300 když mu bylo 12 let.

Vývod z předků

Reference

Bibliografie 
 
 
 
 

Muži
Alfons
Alfons
Alfons
Narození v roce 1288
Úmrtí v roce 1300